Костене́ц зо́нтичный () — вид растений рода  семейства .

Название 
Происхождение родового названия см. в статье о роде Костенец. Видовое название  — «зонтичный», от  — «зонтик», дано растению по форме соцветия, внешне напоминающему зонтик.

Ботаническое описание 

Однолетник с тонким корнем, светло-зелёный или сизоватый, в верхней части более или менее опушённый железистыми волосками.

Стебли 5—20 см высотой, прямостоячие, простые или от основания ветвящиеся с розеткой прикорневых листьев.

Листья 1—4 см длиной, 0,2—0,6 см шириной, ланцетные, широколанцетные или продолговатые, на верхушке острые или туповатые; нижние отянуты в короткий черешок, верхние сидячие.

Соцветие зонтиковидное. Цветки обоеполые, до 10—12 шт., на цветоножках. Прицветники 0,8—1 мм длиной, треугольно-яйцевидные, тупые, травянистые, с белоплёнчатой каймой, голые. Цветоножки неравные, 5—30 мм длиной, в основании слегка утолщённые, голые, выше железисто опушённые. Чашелистики в числе 5, 3—5 мм длиной, ланцетные, на верхушке острые или туповатые, по спинке травянистые с одной более или менее сильно выделяющейся жилкой, не доходящей до верхушки, с белоплёнчатой каймой, голые или в основании железисто опушённые. Лепестки в числе 5, розоватые или белые, продолговатые или обратноланцетные, на верхушке двух- трёхзубчатые, равны чашелистикам или слегка их превышают. Тычинок (1)2—3(5), столбиков — 3.

Плод — коробочка, вверх торчащая на цветоножке, продолговатая, в полтора раза превышающая чашечку, раскрывающаяся шестью наружу заворачивающимися зубцами. Семена 0,9—1 мм в диаметре, сжатые с боков, снизу килеватые, по спинке бороздчатые, мелко-тупобугорчатые, коричневые.

В средней полосе России цветёт и плодоносит в мае — августе.

Географическое распространение и экология 
Общее распространение: Европа, Средиземноморье, Балкано-Малоазийский район, Кавказ, Иран, Индо-Гималайский район, Средняя Азия, Джунгария-Кашгар.

В средней полосе Европейской части России встречается по песчаным местам, на мелкозёме, каменистых участках в южных областях: Белгородской, Воронежской, Саратовской; заносное в Московской области.

Хозяйственное значение 
Засоряет иногда посевы, но не имеет значения злостного сорняка.
Содержит тритерпеновые сапонины и флавоноиды. Листья обладают ранозаживляющими свойствами

Таксономия и внутривидовая систематика 
Костенец зонтичный (Holosteum umbellatum) описан К. Линнеем в 1753 году в Species Plantarum из Европы (Германия и Франция) («Habitat in Germaniae, Galliae arvis») (1753, Sp.Pl. :88; id. 1754. Gen. Pl., 5 : 39).
Лектотип (Jonsell Jarvis. 1993): «Herb. Linn., sheet „4 umbellatum“ in Herb. Bergius. lower specimen» (SBT).

Синонимы

Подвиды 
Во Флоре Восточной Европы приведено четыре подвида костенца зонтичного:
 
  nom. nov. — Костенец Клопотова
  — Костенец сивашский
  — Костенец клейковатый

Примечания

Литература 
 
  — УДК 582.683.2 (470.1/6)
 
 .

Ссылки 
 
 
 Костенец зонтичный на сайте USDA NRCS Проверено 23 мая 2012 г.

Гвоздичные
Флора Евразии